Кюртен может означать:

 Кюртен (коммуна) — коммуна в Германии
 Везеронс-Кюртен — коммуна во Франции
 Кюртен, Питер — немецкий серийный убийца